Bill MacDonald est un nom pouvant désigner:

 (1906-1973), joueur australien de football australien
 (c. 1920-1964), catcheur professionnel écossais
, homme politique canadien de Nouvelle-Écosse

Voir aussi

MacDonald, William